Улице могу бити:

 Улице (Брчко), насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ
 Улице (Зворник), насељено мјесто у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Улице (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република